граф Александер ():
 граф Александер Тунисский (1952)
 граф Александер из Хиллсборо (1963)